79. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się w dniach 20–24 września 2006 w austriackim mieście Salzburg. Były to drugie zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym (poprzednio w 1987). Nikomu nie udało się obronić tytułu mistrza świata. Również nikomu nie udało się zdobyć chociaż dwóch medali.  

Nieudany był start reprezentantów Polski, bowiem nie tylko nie zdobyli oni żadnego medalu, ale nikomu nie udało się zająć miejsca w pierwszej dziesiątce. Najlepszym osiągnięciem było zajęcie 16. miejsca przez Michała Gołasia w wyścigu ze startu wspólnego do lat 23.

Kalendarium zawodów

Lista uczestniczących reprezentacji 
W mistrzostwach świata w kolarstwie szosowym brały udział 573 osoby (144 kobiet i 429 mężczyzn) z 54 reprezentacji. Najliczniejsze reprezentacje wystawiły: Włochy (25 osób), Francja (24) i Niemcy (24). Obowiązywał specjalny system kwalifikacji ustalony przez UCI przyznający odpowiednią liczbę miejsc dla danej reprezentacji w wyścigach ze startu wspólnego.

Reprezentacja Polski 
Do mistrzostw świata Polski Związek Kolarski zgłosił 19 osób (13 zawodników i 6 zawodniczek), którzy startowali we wszystkich konkurencjach.

Obrońcy tytułów

Premie

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
2006 w kolarstwie
2006 w Austrii
Sport w Salzburgu